België
 Sint-Martinusstraat (Borgloon)
 Sint-Martinusstraat (Heers)
 Sint-Martinusstraat (Mechelen)
 Sint-Martinusstraat (Retie)
 Sint-Martinusstraat (Wortegem-Petegem)

Nederland
 Sint-Martinusstraat (Rucphen)
 Sint-Martinusstraat (Venlo)